Herman Schultz (1823-1890) – szwedzki astronom
 Herman Schultz – sportowiec z Monako